Амстердамский аэропорт Схипхол (, МФА: )  — главный аэропорт Нидерландов, расположенный в 17,5 км к юго-западу и в 20 минутах езды от Амстердама, в муниципалитете Харлеммермер. Официальное название на английском языке звучит Amsterdam Airport Schiphol, с сохранением последовательности слов нидерландского названия (Luchthaven Schiphol). Аэропорт также имел ранее код IATA SPL, но он вышел из употребления.

Схипхол — важнейшие воздушные ворота Европы наряду с лондонским аэропортом Хитроу в Великобритании, Франкфуртским международным аэропортом в Германии и аэропортом Париж — Шарль-де-Голль во Франции. В 2015 году Схипхол обслужил 58 284 864 пассажиров, что является 5-м показателем в Европе. В 2013 году через Схипхол было перевезено 1 565 961 тонн грузов, по этому показателю Схипхол уступил в Европе только аэропортам Франкфурт-на-Майне и Париж — Шарль-де-Голль.

В Схипхоле функционирует пять главных взлётно-посадочных полос, ещё одна ВПП обслуживает рейсы малой авиации. Существуют планы строительства седьмой взлётно-посадочной полосы.

Аэропорт построен как один большой терминал с большими залами для пассажиров, строительство последнего из них было закончено в 1994 году. Планируется дальнейшее расширение терминала.

В связи с высокой интенсивностью воздушного движения и высоким уровнем аэропортового сбора некоторые бюджетные перевозчики решили перевести свои рейсы в другие аэропорты, такие как Роттердам и Эйндховен. Тем не менее, с началом работы пирса H, многие бюджетные авиакомпании (такие как easyJet и bmibaby) продолжают использовать Схипхол.

Схипхол — базовый аэропорт KLM, Martinair и Transavia и важный хаб для Delta Air Lines.

Схипхол выиграл более 120 призов за время существования. В 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1990 и 2003 он признавался лучшим аэропортом мира. Схипхолу принадлежал титул «Лучшего аэропорта Европы» в течение 15 лет подряд (1988—2003). В 2005 Схипхол обслуживал рейсы 260 направлений в 91 стране мира. На сегодняшний день рейтинг Skytrax аэропорта — 4 звезды, такой рейтинг есть только у 9 аэропортов.

В Схипхоле располагаются большие торговые залы, которые приносят аэропорту дополнительный доход, оказывая при этом пассажирам дополнительные услуги.

Схипхол из всех крупнейших коммерческих аэропортов мира находится в самом низком месте — 3 метра ниже уровня моря. Высота башни управления воздушным движением — 101 м, после постройки в 1991 это было самое высокое в мире сооружение такого рода.

История 

История Схипхола идёт с начала прошлого века (с 16 сентября, 1916), когда здесь находилась военная авиабаза, на которой было несколько казарм и взлётно-посадочные полосы были грунтовыми. Гражданские самолёты начали использовать аэродром 17 декабря, 1920), тогда его обычно называли Схипхол-ле-бен. В 1951 недалеко от Схипхола был построен завод Fokker.

Название Схипхол происходит от названия старого укрепления на месте аэродрома форта Схипхол, который был частью системы оборонительных укреплений Амстердама. До 1852 Хаарлеммермеер представлял из себя польдер, на территории аэропорта находилось большое мелкое озеро.

Катастрофы и инциденты 
 3 июня 1936 — в катастрофе во время учебного полёта погиб Годвин Брумовски, самый результативный лётчик-ас Австро-Венгрии.
 14 ноября 1946 — Douglas C-47 авиакомпании KLM, следующий из Лондона, садился в Схипхоле в плохих погодных условиях. Первые две попытки не удались. Во время третьего снижения пилот поздно увидел, что приземляется на взлётно-посадочную полосу не должным образом, и резко повернул самолёт. Самолёт левым крылом задел землю и потерпел крушение. Погибли все 26 человек на борту.
 4 октября 1992 — грузовой Boeing 747 авиакомпании El Al, следующий в Тель-Авив, потерял два двигателя правого крыла (#3 и #4), после чего врезался в жилой дом при попытке вернуться в аэропорт. Погибло 47 человек. Многие получили травмы.
 27 октября 2005 — в аэропорту произошёл пожар, погибло 11 человек и 15 получили травмы. В здании находилось 350 человек во время инцидента. Результаты расследования показали, что в аэропорту не соблюдалась техника безопасности. Многие должностные лица, в том числе министры страны, были сняты со своих должностей.
 25 февраля 2009 — Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибло 9 человек.
 25 декабря 2009 — исламистский террорист Умар Фарук-Абдул Муталлаб, действовавший по заданию «Аль-Каиды», пронёс на самолёт, следующий рейсом 253 авиакомпании Northwest Airlines из Амстердама в Детройт, взрывное устройство, содержащее 80 г пентаэритриттетранитрата. При попытке привести в действие взрывное устройство было ранено 2 человека, а также сам террорист. В ответ многие авиакомпании ввели дополнительные меры авиабезопасности.

Терминалы 
Схипхол придерживается концепции единого терминала, где вся инфраструктура находится под одной крышей, в связи с этим он занимает 16-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений). Территория терминала разбита на три зала: 1, 2 и 3. Все эти залы связаны переходами, из каждого зала идут пирсы, в которых расположены посадочные выходы. Таким образом, система службы безопасности и таможен позволяет пассажирам перемещаться между разными пирсами, даже если они выходят в разные залы. Исключением является пирс бюджетных авиакомпаний M: если пассажир прошёл там службу безопасности, он не может перейти к другим залам и пирсам. Когда пассажиры следуют в зону Шенгена из нешенгенской зоны, они проходят дополнительный контроль.

Пирсы B и C обслуживают шенгенскую зону, пирсы E, F и G — нешенгенскую. Пирсы D и H/M — смешанные, используют одни те же посадочные выходы для шенгенских и нешенгенских рейсов.

Пирс D двухэтажный. Нижний этаж обслуживает нешенгенские рейсы, верхний этаж — шенгенские. При этом одни и те же посадочные выходы используются для шенгенских и нешенгенских рейсов, они связаны с двумя этажами лестницей. Шенгенские посадочные выходы нумеруются с D-59 и выше, нешенгенские — от D-1 до D-59.

Пирсы H и M, пирсы бюджетных перевозчиков, разделены по тому же принципу. Однако здесь H — нешенгенские посадочные выходы, а M — шенгенские. Обе зоны находятся на одном уровне.

Зал 1

Пирс B 
 Alitalia
 Austrian Airlines
 Finnair
 Iberia
 Icelandair
 Lufthansa
 Lufthansa CityLine
 Scandinavian Airlines
 TAP Portugal
 Vueling Airlines

Пирс C 
 Air France
 KLM
 Meridiana
 transavia.com
 LOT Polish Airlines

Зал 2

Пирс D 
 Aer Lingus
 Air Astana
 Armavia
 Belavia
 bmibaby
 British Airways
 Bulgaria Air
 Croatia Airlines
 Czech Airlines
 Cyprus Airways
 KLM
 Martinair
 Россия
 Royal Air Maroc
 TAROM
 transavia.com
 Ukraine International Airlines

Пирс E 
 Cathay Pacific
 China Southern Airlines
 EVA Air
 Japan Airlines
 KLM
 Singapore Airlines

Зал 3

Пирс F 
 Adria Airways
 China Airlines
 Georgian Airways
 Kenya Airways
 KLM
 Malaysia Airlines
 Royal Jordanian
 Syrian Arab Airlines

Пирс G 
 Аэрофлот
 Afriqiyah Airways
 Air Transat
 Arkefly
 Arkia
 Delta Air Lines
 EgyptAir
 El Al
 Emirates
 Fly Air
 Inter Airlines
 Iran Air
 Israir
 Korean Air
 Martinair
 Onur Air
 Pegasus Airlines
 Royal Air Maroc
 Surinam Airways
 Swiss International Airlines
 TACV Cabo Verde Airlines
 Turkish Airlines
 Tunisair
 United Airlines

Пирс H 
 easyJet
 Flybe
 Jet2.com
 Sky Airlines

Пирс M 
 easyJet

Грузовые авиакомпании 
 Asiana Cargo
 Atlas Air
 Cargolux
 Cathay Pacific Cargo
 China Airlines Cargo
 DHL
 El Al Cargo Airlines
 Emirates SkyCargo
 Empost
 Gemini Air Cargo
 Great Wall Airlines
 Gulf Air Cargo
 Jade Cargo
 JAL Cargo
 Kalitta Air
 KLM Cargo
 LAN Chile Cargo
 Martinair Cargo
 MASKargo
 Nippon Cargo Airlines
 Polar Air Cargo
 Qatar Air Cargo
 Saudi Arabian Airlines Cargo
 Singapore Airlines Cargo
 TNT Air Cargo
 Волга-Днепр (включая подразделение AirBridgeCargo)

Инфраструктура 

Помимо хорошо оборудованной зоны отдыха с телевизорами, библиотекой и игровой комнатой для детей, на территории аэропорта находится множество разнообразных магазинов и ресторанов, а также ряд экспозиций (в том числе — от музея Рейксмюсеум) и торговых точек при них, что обеспечивает дополнительную прибыль, туристическую привлекательность и удобство для пассажиров. Торговый центр аэропорта называется «Schiphol Plaza», он используется как путешественниками, так и местными жителями.

Схипхол также имеет морг, где обрабатывают и хранят тела покойных перед отправкой или после прибытия.

С октября 2006 года в Схипхоле можно оформить брак и сразу отправиться в свадебное путешествие.

Железная дорога 

Nederlandse Spoorwegen (NS), голландская железнодорожная компания, обслуживает главную железнодорожную станцию, от неё наиболее легко и дёшево можно добраться до Амстердама, Гааги, Утрехта, Роттердама, Эйндховена. Но также на этой станции останавливаются международные скоростные поезда, на которых можно добраться до Антверпена, Брюсселя и Парижа. Deutsche Bahn также обслуживает рейс Схипхол — Берлин, который ходит 6 раз в день, само путешествие занимает примерно 6,5 часов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (англ.)

Аэропорты Нидерландов
Транспорт Амстердама
Сухие области ниже уровня моря